Meindert Boogaerdt Bernarduszoon (1849 - 1913), liberaal politicus
 Annelies Boogaerdt (1953 - 2009)